Naselja u BiH:
 Velino Selo (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina
 Velino Selo (Čelić, BiH), naselje u općini Čelić